Barbarossa har flere betydninger:
 Operation Barbarossa, kodenavnet for Nazi-tysklands invasion af Sovjetunion under 2. verdenskrig .
 Frederik Barbarossa, var en tysk konge fra 1152 og kejser over det Tysk-Romerske rige fra 1155 til sin død.
 Khair ed-Din (Barbarossa), blev i 1536 af Süleyman I udnævnt til øverstbefalende (beglerbeg) for den osmanniske flåde.
 Barbarossa (brætspil), brætspil udviklet af den tysk spildesiger Klaus Teuber